Алдияров — фамилия; имеет женскую форму Алдиярова.
 Алдияров, Абубакир Бермухамедулы (1878—1938) — общественный деятель.
 Алдияров, Байзулла (1924—1990) — комбайнёр Кзылжарской МТС Актюбинской области, Герой Социалистического Труда.
 Алдияров, Тулеу Алдиярович (1926—1984) — депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Примечания